Whittier puede hacer referencia a tres poblaciones estadounidenses:

 Whittier, ciudad ubicada en Alaska.
 Whittier, ciudad situada en California.
 Whittier, pueblo ubicado en Carolina del Norte.